El término Plutón puede referirse, en esta enciclopedia:

Mitología
 a Plutón, el dios del inframundo en la Roma antigua;

Astronomía
 a Plutón, un planeta enano del sistema solar;

Geología
 a Plutón, un conjunto de rocas intrusivas procedentes de grandes profundidades y consolidadas antes de alcanzar la superficie;

Historia

España
 al Plutón, un buque de guerra tipo destructor de 1897 que empleó la armada española en la guerra hispanoestadounidense;
 a Plutón, un buque español construido en 1934;

Cómics
 a Plutón, un supervillano de ficción, deidad en Marvel Comics, basado en el dios grecorromano del mismo nombre;

Literatura

Grecia clásica
' a 'Pluto'', una comedia de Aristófanes.

Enlaces externos